Beid (omikron1 Eridani)
 Keid (omikron2 Eridani of 40 Eridani)

Eridani ο